Galago steht für:

 eine Familie aus der Ordnung der Primaten, siehe Galagos
 Galago (Comicmagazin), ein schwedisches Comicmagazin